Erišum ist der Name assyrischer Könige:

Erišum I.
Erišum III. (Regierungszeit von 1550 v. Chr. bis 1538 v. Chr.)